Afeto pode significar:

Afetividade – estados psicológicos emocionais
Afeto (psicologia) – capacidade de perceber e expressar sentimentos, emoções e humores
Afeto (filosofia) – um conceito filosófico

Desambiguação